Estación de Sestao puede referirse a:

Estación de Sestao (Cercanías Bilbao), una estación de ferrocarril situada en Sestao, en España;
Estación de Sestao (Metro de Bilbao), una estación de metro situada en Sestao, en España.